Burden of Dreams steht für:

 Burden of Dreams (Boulder), Boulderproblem in Lappnor, Finnland
 Burden of Dreams (Film), Dokumentarfilm von Les Blank (1982)